Aleksander III (ur. po 20 p.n.e., zm. po 37) – przedstawiciel dynastii herodiańskiej.

Był synem Fazaela II i Salampsio, córki Heroda Wielkiego. Data urodzenia Aleksandra III jest nieznana. Wiadomo tylko, że przyszedł na świat po 20 p.n.e., gdyż jego rodzice pobrali się najwcześniej w tym roku.

Na temat Aleksandra III zachowały się nieliczne informacje. Żył jeszcze za panowania swojego szwagra Heroda Agryppy I. Zmarł bezdzietnie.

Genealogia

Bibliografia
Ciecieląg Jerzy, Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko-herodiańskiej, Kraków 2002, s. 44-45.

Dynastia herodiańska
Zmarli w I wieku